Lanista kan syfta på följande:
 Laništa, ort i Bosnien och Hercegovina
 Lanista (djur), ett släkte insekter
 Lanista (gladiator), en tränare av gladiatorer